uczta – duże, wystawne przyjęcie
 Uczta – tytuł dialogu Platona
 Uczta – tytuł dialogu Ksenofonta
 Uczta – trzeci album studyjny Sanah

Zobacz też 

 
 sympozjon – w starożytnej Grecji, część uczty po głównym posiłku.